Това е дискографията на италианския рок певец Пиеро Пелу в периода му на солист на група Литфиба (1980 - 1999 г. и от 2009 г. насам), както и по време на соло кариерата му, стартирала през 1999 г.

Към март 2022 г. като солист той има издадени 6 студийни албума, 1 концертен албум, 2 компилации, 1 миниалбум, 24 сингли, 3 видео албума и 27 музикални видеоклипа.

С Литфиба

Албуми

Студийни албуми

Саундтракове

Концертни албуми

Сборни албуми

Специални издания/ Бокс-сетове

Миниалбуми

Сингли

Видеография

Видеокасети 

 1990 - Pirata Tour '90
 1991 - El diablo Tour
 1992 - Sogno ribelle
 1995 - Lacio drom (buon viaggio)
 1998 - Croce e delizia
 2015 - Terremoto tour '93

Музикални видеоклипове

Сътрудничество 

 1985 – Amsterdam (EP) (с група Диафрама)

Участия в компилации

Неофициални компилации 
Съществуват много неофициални компилации, издадени преди всичко от CGD. Тук са изброени най-известните от тях:

Като солист

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Миниалбуми 
 2003 - 100% Live

Сингли

Видеография

Видео албуми 
 2004 - Tra cielo e terra (DVD)
 2005 - Presente (DVD в digipack версия)
 2006 - In faccia (DVD във версия двоен диск на албума)

Музикални видеоклипове

Сътрудничество 

 1985 – Amsterdam – EP на група Диафрама в сътрудничество с Литфиба
 1986 – Camminando sulla ragnatela – вокално сътрудничество с Ринго де Палма, част от LP Bandiera на група Модà
 1988 – La vera storia di Lupita Mendera – дует с Тереза де Сио, част от албума ѝ Sindarella suite
 1988 – Intermezzo uno и Intermezzo due – гост вокал, част от албума Ultimi pezzi на Детонационе
 1990 – Madonna – Welt и Spiriti amanti – тест, част от албума Scandalo на Джана Нанини
 1996 – W Fernandez – втори вокал, част от албума Il circo mangione на група Бандабардò
 1999 – Stay with me (Stay) – дует с Мина, част от албума ѝ Olio
 1999 – Il mio nome è mai più – дует с Лигабуе и Джованоти
 2002 – Krsna Pan Miles Davis e Coltrane – глас, част от албума Per Grazia Ricevuta на група Per Grazia Ricevuta
 2004 – Fugge l'abbraccio – дует с Джани Мараколо, част от албума му A.C.A.U. La nostra meraviglia
 2004 – Si può fare – дует с група Премиата Форнерия Маркони, част от албума им Piazza del Campo
 2005 – Sono come tu mi vedi – участие, част от албума Ah! на група Биска
 2005 – La Guerra di Piero – дует с група Модена Сити Рамблър; Viva l'Italia – вокал, част от албума им Appunti partigiani
 2005 – La città trema – дует с Едоардо Бенато, част от албума му La fantastica storia del Pifferaio Magico
 2006 – Maggio – изпълнение, част от албум от фестивала La notte della Taranta 2005
 2008 – Con un cuore enorme – дует с група Малфънк, част от албума им Randagi con un cuore enorme
 2009 – Fino a domani – сътрудничество в написване на текст и музика, част от албума на Долченера Dolcenera nel Paese delle Meraviglie
 2009 – Domani 21/04.2009 - участие в сингъла със супегрупата „Обединени изпълнители за Абруцо“
 2009 – Grande spirito – участие, част от компилация Nessuna Pietà съст. от Марко Вики (изд. Salani editore)
 2013 – Rinascere Hugs – глас и сътрудничество по написване на текста, част от албума SuiteVdb23/Nulla è andato perso на Джани Мароколо
 2013 – Male di miele – реинтерпретация, част от албума Hai paura del buio? (Remastered + Reloaded) на група Afterhours

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Литфиба на официалната им уеб страница
Дискография на Пиеро Пелу на официалната уеб страница на Литфиба
 Дискография на Пиеро Пелу в AllMusic
 Дискография на Пиеро Пелу в Discogs

Дискографии на италиански изпълнители